Иржи Гункес (; 31 июля 1984, Брно) — чешский хоккеист, защитник. Воспитанник клуба «Комета Брно».

Карьера 
Иржи Гункес начал свою профессиональную карьеру в 2002 году в составе клуба чешской Экстралиги «Оцеларжи», выступая до этого за его фарм-клуб, а также молодёжный состав родной «Кометы Брно». В своём дебютном сезоне в составе «Оцеларжи» Иржи провёл на площадке 7 матчей, не набрав ни одного очка, после чего он отправился в клуб «Итонг Брно», где и провёл остаток сезона.

Перед стартом нового сезона Гункес вернулся в клуб из Тршинца, в котором и выступал на протяжении последующих трёх сезонов, набрав за это время 25 (6+19) очков в 149 проведённых матчах. Перед началом сезона 2006/07 Иржи подписал контракт с финским клубом «Лукко», в составе которого в 33 матчах сумел отметиться 7 (4+3) набранными очками. Тем не менее, ещё до окончания сезона Гункес покинул команду и заключил соглашение с другим клубом из Финляндии — «Пеликанз», где и провёл оставшуюся часть сезона.

Летом 2007 года Иржи стал игроком клуба «Били Тигржи», в составе которого он оставался одним из лидеров обороны на протяжении четырёх следующих сезонов. За это время Гункес провёл на площадке 212 матчей, в которых он записал на свой счёт 60 (16+44) результативных баллов.

30 июня 2011 года Иржи подписал контракт с едва созданным словацким клубом «Лев», в составе которого 12 сентября того же года в матче против магнитогорского «Металлурга» он и дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, сразу же отметившись результативной передачей. 11 дней спустя в игре с московским ЦСКА Гункес забросил свою первую шайбу в КХЛ.

В 2013 году вернулся в чешский чемпионат, играл за «Спарту» и «Либерец».

Сезон 2014/15 провёл в России за тольяттинскую «Ладу».

В 2015 году перешёл в «Швеннингер Уайлд Уингз», выступающий в немецкой лиге, отыграл в Германии два сезона.

Сезон 2017/18 начал в Чехии в составе «Пардубице», по ходу сезона перешёл в «Литвинов», за который играл на протяжении 2-х сезонов.

23 октября 2019 года было объявлено о том, что Иржи Гункес будет выступать за «Всетин» в первой чешской лиге. Сезон 2020/21 провёл во французском клубе «Англет».

Международная 
В составе сборной Чехии Иржи Гункес принимал участие в юниорском чемпионате мира 2002 года, на котором он вместе с командой стал бронзовым призёром, в 8 проведённых матчах набрав 2 (0+2) очка. На взрослом уровне Иржи призывался под знамёна сборной для участия в матчах Еврохоккейтура в сезонах 2005/06 и 2006/07. Всего на его счету 1 (0+1) результативный балл в 5 матчах за сборную.

Достижения 
 Бронзовый призёр юниорского чемпионата мира 2002.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 23 февраля 2012 года

1 — Переходный турнир.

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки ХК «Гвезда»
Игроки ХК «Гавиржов 2010»
Игроки ХК «Йестржаби Простеёв»
Игроки ХК «Лукко»
Игроки ХК «Пеликанз»
Игроки ХК «Били Тигржи Либерец»
Игроки ХК «Млада Болеслав»
Игроки ХК «Лев» Попрад
Игроки ХК «Лев» Прага
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Лада»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Швеннингер Уайлд Уингз»
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки ХК «Литвинов»
Игроки ХК «Всетин»